Act of War peut faire référence à :
 Act of War, un film de 1998 ;
 Act of War: Direct Action, un jeu vidéo de 2005 ;
 Act of War: High Treason, une extension de 2006 du jeu Act of War: Direct Action.